Lewisville kan syfta på:

 Lewisville, Arkansas
 Lewisville, Idaho
 Lewisville, Indiana
 Lewisville, Minnesota
 Lewisville, North Carolina
 Lewisville, Texas
 Lewisville, Washington